Régis Nkissi, né le  à Paris, est un acteur français.

Biographie 
Régis Marvine Merveille Nkissi Moggzi, dit Régis Nkissi, est né le  à Paris en France. Il grandit et vit à Sevran. 

Il apparaît pour la première fois à l'image en 2014 dans la vidéomusique Life on Earth du groupe Tomorrow's World, réalisé par Olivier Babinet.

Il participe ensuite au teen-movie documentaire Swagger, écrit et réalisé par Olivier Babinet et produit par Marine Dorfmann et Alexandre Perrier, ce qui le fait remarquer et lance sa carrière d'acteur. Swagger est présenté pour la première fois en 2016 à Cannes dans le cadre de la sélection ACID. Le film sort en salles en France le 16 novembre 2016 et obtient un succès critique et public. Swagger est nommé dans la catégorie "Meilleur Film Documentaire" au César 2017. 

Entre 2017 et 2019, Régis Nkissi étudie la mode au Studio Berçot et anime "Régis C'est Chic", une mini-série documentaire sur la mode, produite par Myriam Weil et diffusée par Blackpills.

En 2019, Régis Nkissi joue le rôle principal (Georgie) dans le court-métrage musical Monsieur, écrit et réalisé par Thomas Ducastel. Il apparaît également dans Mes Jours de Gloire, le deuxième long-métrage d'Antoine de Bary. 

Il joue ensuite dans les séries Mortel et Emily in Paris, diffusées par Netflix.

En 2022, il tient le rôle de Sam dans la série Chair Tendre, réalisée par Yaël Langmann et Jérémy Mainguy, diffusée par France TV Slash. Chair Tendre a obtenu le Prix de la Meilleure Série (compétition française) au festival Séries Mania 2022. 

En 2022, il intègre la Classe Libre 43 du Cours Florent.

Filmographie

En tant qu'acteur

Long-métrages 
 2016 : Swagger d'Olivier Babinet : lui-même
 2019 : Mes Jours de Gloire d'Antoine de Bary : Jérôme Nkissi
 2023 : Angèle et mes démons de Lucas Beccaro (en production)

Court-métrages 
 2019 : Monsieur de Thomas Ducastel : himself
 2018 : Régis, c'est chic (mini-série documentaire sur la mode) : lui-même

Séries 
 depuis 2019 : Mortel, saisons 1 et 2 : Hubert
 depuis 2022 : Chair Tendre : Sam
 depuis 2023 : Emily in Paris, saison 3 : un client (lui-même)

Clips vidéo 
 2018 : Life On Earth de Tomorrow's World, réalisé par Olivier Babinet

En tant que réalisateur

Clips vidéo 
 2022 : Facetime de Omran

Court-métrages 
 2023 : Exaucé (en pré-production)

Théâtre

En tant que comédien 
 2019 : Les Justes, mis en scène par Adb El Malik, joué au Théâtre du Châtelet
 2022 : Identités Meurtrières, mis en scène par Nour Awada, joué au Centre Pompidou à Paris, pour la 18ème édition de la Nuit Européenne des Musées

Notes et références

Liens externes 

 Ressources relatives à l'audiovisuel : Allociné, Unifrance,  Internet Movie Database,  Rotten Tomatoes, Mubi

Acteur français de cinéma
Acteur français de télévision